John Wodehouse peut faire référence à :

 John Wodehouse (vers 1415), se distingue à la bataille d'Azincourt et ancêtre de la famille Wodehouse et Kimberley, voir Wodehouse (famille).
 John Wodehouse (député) de Norfolk (circonscription britannique) et Suffolk (circonscription britannique)
John Wodehouse ( baronnet) (1669–1754)
John Wodehouse ( baron Wodehouse) (1741–1834)
 John Wodehouse (2e baron Wodehouse) (1770–1846)
 John Wodehouse (1er comte de Kimberley) (1826–1902)
 John Wodehouse (2e comte de Kimberley) (1848–1932)
 John Wodehouse (3e comte de Kimberley) (1883–1941)
 John Wodehouse (4e comte de Kimberley) (1924–2002) 
 John Wodehouse (5e comte de Kimberley) (né en 1951)

Voir aussi 
 
 Comte de Kimberley